Sander kan syfta på:

 Sander (fisk) det vetenskapliga namnet för gössläktet.
 Sander en pseudonym för författaren och debattören Nils-Eric Sandberg.
 Jil Sander, ett modemärke
 Sander i Sør-Odal tätort i Sør-Odals kommun i Norge

Personer med efternamnet Sander

 Andreas Sander
 August Sander
 Christopher Sander
 Ernst Sander (SS-Oberscharführer)
 Jerk Sander
 Mats Sander (född 1963), moderat politiker
 Marita Sander-Schale, folkpartistisk politiker
 Nils Fredrik Sander (1828–1900), ledamot av Svenska akademin
 Åke Sander
 Åke Sander (direktör)

Personer med förnamnet Sander
 Sander Westerveld (född 1974), nederländsk fotbollsmålvakt

Svenska efternamn
Mansnamn